Малое Павлово — название населённых пунктов:

Россия 
 Малое Павлово — деревня в Шахунском районе Нижегородской области.
 Малое Павлово — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.